Крис Еверт је други пут освојила турнир. У финалу је победила Ивон Коли резултатом 6:3, 4:6, 8:6.

Носиоци 

  Крис Еверт (победница)
  Ивон Коли (финале)
  Вирџинија Вејд (полуфинале)
  Мартина Навратилова (полуфинале)
  Олга Морозова (четвртфинале)
  Роузмери Касалс (четвртфинале)
  Сју Баркер (четвртфинале)
  Кери Мелвил (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1976.
Вимблдон — жене појединачно